Mistrzostwa Ameryki w koszykówce mężczyzn (oficjalna nazwa: FIBA Americas Championship) – międzynarodowe rozgrywki koszykarskie z udziałem reprezentacji narodowych kontynentu amerykańskiego odbywające się pod patronatem FIBA Ameryka. Są rozgrywane co dwa lata, a od 2015 roku pełnią również rolę kwalifikacji do mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich. Od 2017 roku, podobnie jak i inne kontynentalne mistrzostwa będą rozgrywane co 4 lata i przestaną pełnić funkcję kwalifikacji do mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich.

W turnieju rywalizują reprezentacje krajów Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Karaibów oraz Ameryki Południowej.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych jest najbardziej utytułowaną z dorobkiem sześciu złotych medali. Argentyńczyk Luis Scola jest liderem strzelców wszech czasów mistrzostw, zdobył także najwięcej nagród MVP (4) pośród wszystkich uczestników zawodów.

Medaliści

Szczegóły uczestnictwa

Klasyfikacja medalistów

MVP

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w koszykówce mężczyzn
 Koszykówka na letnich igrzyskach olimpijskich
 Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn
 Mistrzostwa Azji w koszykówce mężczyzn
 Mistrzostwa Afryki w koszykówce mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 
 FIBA America championships

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FIBA Ameryka – fibaamericas.com